Кароль Левитту (, , близ Кольно, Царство Польское — , ) — польский студент, борец за независимость Польши.

Биография 
Сын французского сержанта наполеоновской армии, осевшего в Польше в 1813 году. Образование получил у пиаристов, затем поступил на педагогические курсы в Варшаве.

В 1839 году основал в Лукуве нелегальный «Патриотический союз», деятельность которого заключалась в работе по самообразованию и агитации, ставшего частью «Ассоциации польского народа». По его инициативе, была создана подобная организация в Хелме. Всего участниками заговора были около 200 человек.

Вскоре нелегальные заговорщицкие организации были обнаружены царскими властями.

Принимавшие участие в заговоре были обвинены в попытке подготовки к началу вооруженного восстания, создании республиканского правительства, стремлении к отмене крепостного права и всеобщих избирательных прав для крестьян. Заговор был обнаружен в результате показаний, данных учителем начальной школе Лукува.

Кароль Левитту после ареста в 1841 году, провёл несколько месяцев в варшавской Цитадели.

После неудавшейся попытки побега к нему было применено насилие. Он получил 2 000 ударов палкой, ежедневно по 400 ударов, ему не давали спать. Узник всё выдержал и не выдал своих товарищей. В связи с обручением цесаревича Александра Николаевича, все задержанные, за исключением Левитту, были освобождены.

Ослабевший после допросов и применённого насилия, Левитту, боясь выдать товарищей, решил совершить самоубийство. Кароль Левитту поджёг матрац и погиб в огне.

Впоследствии стал символом непоколебимого мужества и жертвенности для своей страны.

Примечания

Ссылки 
 Karol Levittoux — symbol niezłomności i poświęcenia Ojczyźnie

Революционеры Польши
Репрессированные в Российской империи
Узники Варшавской Александровской цитадели
Самосожжения в знак протеста
Совершившие самосожжение
Умершие в местах лишения свободы